Степан Ефимович Янченко (17 февраля 1924 ― 8 августа 1999) ― советский и белорусский учёный в области политической экономии, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой политической экономии Белорусского государственного университета (1978-1989), участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Степан Ефимович Янченко родился 17 февраля 1924 года в деревне Антипенки Дубровенского района Витебской области. В 1938 году завершил обучение в Добрынской семилетней школе. В 1941 году окончил учиться в Витебском педагогическом училище. Направлен на работу на должность воспитателя в Леднянский детский дом. С 8 июня 1941 года трудился в должности воспитателем детского дома «Лядня» (Дубровенский район). Принимал участие в проведении эвакуации всех детей в Тамбовскую область. Стал работать воспитателем Инжавинского детского дома Тамбовской области.

По указанию Штаба партизанского движения был тайно отправлен в оккупированную Белоруссию. В Горецком районе он принимал участие в создании подпольного райкома ЛКСМБ и стал работать секретарём Горецкого, а потом Белыницкого райкомов. Одновременно являлся помощником комиссара партизанской бригады. С июня 1944 года по январь 1945 год являлся секретарём Могилевского горкома ВЛКСМ Белоруссии. С октября 1946 года был секретарём Гомельского горкома ВЛКСМ, с декабря 1947 года по март 1950 год являлся секретарём Гомельского обкома ВЛКСМ по пропаганде.

После окончания Великой Отечественной войны стал обучаться и успешно окончил Гомельский педагогический институт, получил специальность учитель истории. Дальше прошёл обучение в Академии общественных наук при ЦК КПСС в городе Москве. В 1954 году Степан Ефимович защитил диссертацию на соискание степени кандидат экономических наук по специальности политическая экономия. Направлен работать в Белорусский государственный университет имени Ленина. С 1954 по 1965 годы работал доцентом кафедры политической экономии.

С 1965 по 1969 годы Янченко занимал должность заведующего кафедрой политической экономии Белорусского государственного университета, а с 1970 по 1978 годы был заведующим кафедрой политической экономии Минского педагогического института имени Максима Горького. В 1973 году защитил диссертацию на соискание степени доктора экономических наук на тему: «Возникновение социалистических производственных отношений». В 1976 году ему присвоено ученое звание профессора.

С сентября 1978 года занимал должность заведующего кафедрой политической экономии гуманитарных факультетов Белорусского государственного университета. Работал в этой должности до 1989 года. С 1990 года профессор кафедры. 

Автор около 100 научных работ , в том числе 9 монографий общим объемом более 200 печатных страниц. В последние годы жизни трудился над серией книг по экономике капитализма. В свет вышли монографии: «Ступени развития рынка: генетический код капитализма» (Минск, 1995), «Промышленный капитализм» (Минск, 2000) (издана посмертно). Третья книга о финансовом капитализме не была завершена. 

Проживал в городе Минске. Трагически погиб 8 августа 1999 году в автомобильной катастрофе.

Награды 
Заслуги отмечены медалями:
 Орден Отечественной войны II степени,
 Орден Красной Звезды
 Орден Знак Почёта,
 Медаль «Партизану Отечественной войны» I степени
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  
 другие медали.
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Белорусской ССР.
 Заслуженный работник высшей школы Белорусской ССР.

Монографии 
 Раздел мира союзами капиталистов. Минск, 1965; 
 Предпосылки социалистических преобразований. Минск, 1971; 
 Переходные формы производственных отношений. Минск, 1974; 
 Возникновение социалистических производственных отношений. Минск, 1977; 
 Налог с оборота. Теоретический очерк. Минск, 1983; 
 Ступени развития рынка: генетический код капитализма. Минск, 1995; 
 Промышленный капитализм. Минск, 2000.

Примечания

Литература 
 Янченко Степан Яфимович // Память: Дубровенский район: историко-документальные хроники городов и районов Беларуси: в 2 кн. / под ред .: А. Я. Гаврутиков [и др.]; Предоставили: А.Е. Гаврутиков, Р.П. Кахновская; художник Е.Е. Жакевич. - Минск: Полиграфия, 1997. - Кн. 1. - С. 516.
 Янченко Степан Ефимович // Регионы Беларуси: энциклопедия: в 7 томах / редактор: Т.В. Белова [и др.]. - Минск: БелЭн имя П. Бровки, 2011. - Т. 2: Витебская область: в 2 кн. - Книга. 2. - С. 633.
 Янченко Степан Ефимович // Республика Беларусь: энциклопедия: [в 7 тт.] / Редактор: Г.П. Пашков [и др.]. - Минск: БелЭн имя П. Бровки, 2008. - Т. 7: Снегирь-Ящерицын - С. 726.

Ссылки 
 Степан Ефимович Янченко 
 Биография
Преподаватели Белорусского государственного университета
Выпускники Гомельского государственного университета
Партизаны Великой Отечественной войны